Otto Township peut désigner les lieux suivants :

Canada 
 Otto Township, dans le district de Timiskaming en Ontario.

États-Unis 
 Otto Township du comté de Kankakee dans l'Illinois.
  du comté d'Oceana dans le Michigan.
  du comté d'Otter Tail dans le Minnesota.
  du comté de McKean dans le Pennsylvanie.

Homonymie de townships